Zofia Czarnkowska Opalińska né le  et morte le , est une aristocrate polonaise, la mère de Katarzyna Opalińska (1680-1743), reine de Pologne, et une des grands-mères de Maria Leszczyńska (reine de France (1725–1768) et d'Anna Leszczyńska.

De son mariage le  Jan Karol Opaliński, elle a trois enfants, mais seule Katarzyna  atteint l'âge adulte:

 Maria (-)
Katarzyna (1680-1743)
 Stanisław (1682-1682)

Elle meurt le  d'une pneumonie à 41 ans, à Wrocław.

Un autel commémoratif datant de 1748 d'elle et de son mari est construit dans l’église de Sieraków. La crypte de l'église contient les sarcophages de la famille Opaliński.

Arbre généalogique des Opalińska-Czarnkowska

Références 

Naissance en mars 1660
Décès en décembre 1701
Noblesse polonaise du XVIIe siècle
Mort d'une pneumonie
Décès à 41 ans